Bilicze (ukr. Бі́личі, Biłyczi) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim. W 2001 roku liczyła 246 mieszkańców.

Linki zewnętrzne 
 Bilicze na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon lubomelski